Фанё:

 Фанё — остров в Северном море у юго-западного побережья полуострова Ютландия.
 Фанё — датская коммуна в составе области Южная Дания.
 Фане, Антон – немецкий юрист и историк.
 Фане, Лассана – малийский футболист.